Bélesta ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Bélesta (Ariège), Gemeinde im Département Ariège
 Bélesta (Pyrénées-Orientales), Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales

mit Namenszusatz:
 Bélesta-en-Lauragais, Gemeinde im Département Haute-Garonne